I37 ou I-37 peut faire référence à :
 Atteintes de la valvule pulmonaire, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-37, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 37, une autoroute américaine reliant Corpus Christi à San Antonio.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres